Симашур — топоним в Удмуртии:
 Симашур — деревня в Глазовском районе;
 Симашур — река, приток Пызепа.

См. также 
 Сивашур